EFL est un code qui peut signifier :
 .

EFL est un sigle qui peut signifier :
 Enlightenment Foundation Libraries, un ensemble de bibliothèques logicielles issues du projet Enlightenment ;
 European Football League, une compétition annuelle européenne de football américain ;
 Éditions Francis Lefebvre, une maison d'édition juridique française ;
 L'English Football League, une compétition de football dans laquelle participent des équipes anglaises et galloises professionnelles.
Code